Pozza ima više značenja:
 Pozza, Ascoli Piceno
 Pozza, Modena
 Pozza, Trento
 Pozza, Vicenza